Ascotaiwania — рід грибів. Назва вперше опублікована 1992 року.

Класифікація 
До роду Ascotaiwania відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 
 Sivanesan, A.; Chang, H.S. 1992. Ascotaiwania, a new amphisphaeriaceous ascomycete genus on wood from Taiwan. Mycological Research. 96:481-484 - P.481

Роди грибів
Сордаріоміцети